Мунзур — турецкий топоним. Может означать:

 Мунзур (река)